In informatica le memorie a semiconduttore con organizzazione a matrice,ad esempio le memorie RAM, per minimizzare il numero di segnali di ingresso forniscono l'indirizzo in due fasi distinte utilizzando proprio i segnali di ingresso. 

Nella prima fase vengono trasferiti gli indirizzi di riga, mentre nella seconda fase vengono trasferiti gli indirizzi di colonna. Per quanto riguarda la prima fase viene introdotto un segnale che prende il nome di RAS (Row Address Strobe) che segnala la presenza sulla linea di indirizzo di un nuovo indirizzo di riga. Per quanto riguarda la seconda fase viene introdotto un analogo segnale detto CAS (Column Address Strobe) che segnala la presenza sulla linea di indirizzo di un nuovo indirizzo di colonna.

Bibliografia 
 Introduzione all'architettura dei calcolatori-Carl Hamacher, Zvonco Vranesic, Safwat Zaky, Naraig Manjikian.

Voci correlate 
RAM

 Memoria(Informatica)